Абубакар — фамилия.

Известные носители:
 Абубакар, Абдусалам (род. 1942) — нигерийский государственный деятель.
 Абубакар, Азума (род. 1997) — португальский футболист ганского происхождения.
 Абубакар, Алию (род. 1996) — нигерийский футболист.
 Абубакар, Атику (род. 1946) — вице-президент Нигерии в 1999—2007 годах.
 Абубакар, Венсан (род. 1992) — камерунский футболист.

См. также 
 Абубакиров